«Here at Last… Bee Gees… Live» — шістнадцятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1977 році.

Список композицій

Сторона 1 
 «I've Gotta Get a Message to You» — 4:02
 «Love So Right» — 4:47
 «Edge of the Universe» — 5:15
 «Come on Over» — 3:25
 «Can't Keep a Good Man Down» — 4:47

Сторона 2 
 Medley — 19:56
 «New York Mining Disaster 1941» — 2:16
 «Run to Me» / «World» — 2:33
 «Holiday» / «I Can't See Nobody» / «I Started a Joke» / «Massachusetts (пісня Bee Gees)» — 7:14
 «How Can You Mend a Broken Heart?» — 3:45
 «To Love Somebody» — 4:08

Сторона 3 
 «You Should Be Dancing» — 9:22
 «Boogie Child» — 5:02
 «Down the Road» — 4:32
 «Words» — 4:19

Сторона 4 
 «Wind of Change» — 4:42
 «Nights on Broadway» — 4:41
 «Jive Talkin'» — 5:03
 «Lonely Days» — 4:12

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Травень 1977